het jaar 405 in Romeinse cijfers;
het Duitse computerspelbedrijf CDV Software Entertainment;
Cd-video;
Christen-Democratisch en Vlaams, Vlaams politieke partij.